Weiss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Wilhelm G. Weiss
 Michael Weiss
 Norbert Weiss